Askskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Askskär, Nagu, Åboland, 
 Askskär (vid Gunnarsörarna, Hangö), Nyland, 
 Askskär (vid Byön, Hangö), Nyland,

Se även
Aspskär
Äskskär

Robotskapade Finlandförgreningar